Papin ist der Familienname folgender Personen:

 Alexei Wassiljewitsch Papin (* 1987), russischer Boxer
 Denis Papin (1647–1713), französischer Physiker
 Jean-Louis Papin (* 1947), römisch-katholischer Theologe und Bischof
 Jean-Pierre Papin (* 1963), französischer Fußballspieler
 Wassili Wiktorowitsch Papin (* 1988), russischer Schachgroßmeister

Siehe auch:

 Papin’scher Topf
 Papín, Gemeinde in der Slowakei
 Pappin